Шмидтовка — название населённых пунктов:

 Шмидтовка — посёлок в Надеждинском районе Приморского края России.
 Шмидтовка — село в Березанском районе Николаевской области Украины.

См. также 
 Шмидт
 Шмидта
 Шмидтово